Франсеск Хавьер Арнау Грабулоса (; ) — испанский футболист, вратарь, известный по выступлениям за клубы «Барселона» и «Малага».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Барселона». 9 ноября 1996 года в матче против «Атлетико Мадрид» он дебютировал в Ла Лиге. Франсеск был третьим вратарём команды после Рууда Хеспа и Пепе Рейны, поэтому редко попал даже в заявку и выступал в основном за «Барселона B». Несмотря на это, он дважды выиграл чемпионат, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также стал обладателем Кубка кубков.

В 2001 году Арнау перешёл в «Малагу». Сумма трансфера составила 2,1 млн евро. До 2003 года он был сменщиком Педро Контрераса и после ухода последнего был выбран капитаном команды. В 2007 году Франсеск проиграл конкуренцию Инаки Гоития. В 2009 году конкурент перешёл в «Бетис», но ему на смену пришёл Густаво Мунуа и был взят в аренду Роберто Сантамария. Арнау стал третьим вратарём команды. В 2010 году уругваец покинул «анчоусов» и Франсеск вновь получил место в основе, но после того как он совершил несколько результативных ошибок, был переведён в запас. 21 мая 2011 года Арнау сыграл свой последний матч в карьере, выйдя на замену вместо Вилли Кабальеро в конце поединка против своего родного клуба «Барселоны». За «Малагу» он провёл более 100 матчей и стал обладателем Кубка Интертото.

Карьера в сборной 
В 1998 году в составе молодёжной сборной Испании Франсеск выиграл молодёжный чемпионат Европы в Румынии и стал его лучшим футболистом.

Достижения 
Командные

 «Барселона»
  Чемпионат Испании по футболу — 1997/1998
  Чемпионат Испании по футболу — 1998/1999
 Обладатель Кубка Испании — 1996/1997
 Обладатель Кубка Испании — 1997/1998
 Обладатель Суперкубка Испании — 1996
 Обладатель Кубка кубков — 1996/1997

 «Малага»
 Обладатель Кубка Интертото — 2002

Международные

 Испания (до 21)
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 1998

Гибель 
Франсеск Арнау скончался 22 мая 2021 года, бросившись под пассажирский поезд.

Примечания

Ссылки 
 
 BDFutbol profile

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Малага»
Бросившиеся под поезд